

Niemcy 
1 miasto:
 Quickborn – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg

1 gmina:
 Quickborn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen